Raiffeisen peut faire référence à :

Patronyme 

 Amalie Raiffeisen (1846-1897), née à Weyerbusch, réformatrice sociale, fille de Friedrich Wilhelm
 Frédéric-Guillaume Raiffeisen (1818–1888), homme politique et économiste allemand, fondateur et inspirateur d'un mouvement de banques coopératives et de coopératives agricoles, maire de Weyerbusch de 1845 à 1848, père d'Amalie

Personne morale 
 Raiffeisen, groupe bancaire suisse de coopératives
 Banque Raiffeisen, banque coopérative luxembourgeoise
 Raiffeisen Zentralbank (RZB), une banque coopérative autrichienne